Nekrasowe (ukr. Некрасове) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie winnickim.

Do 1946 roku miejscowość nosiła nazwę Juzwyn.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w rejonie winnickim